

Wydarzenia  

 w Rzymie ustanowiono urząd cenzora